Andrea Basili – compositore e teorico della musica italiano
 Basili – uno storico greco antico di epoca ellenistica
 Basilio Basili – compositore e tenore italiano
Francesco Basili – compositore italiano
Giancarlo Basili – scenografo italiano